

События

339 год до н. э. 
 339 (Т. Ливий. История… М., 1989—1993, т. 1, с. 376—377) — Консулы Тиберий Эмилий Мамерцин (патриций) и Квинт Публилий Филон (плебей). Диктатор (№ 38) Квинт Публилий Филон, начальник конницы Юний Брут.
 339 — Победа Кв. Публилия над латинами на Фенектанской равнине, триумф Кв. Публилия. Диктатор проводит три закона: постановления плебеев обязательны для всего народа, законы должны утверждаться отцами до представления их на голосование в центуриатные комиции, один цензор должен избираться из плебеев.
 Битва при Везувии — поражение римлян под начальством Публия Деция Муза от восставших латинов.
 Поход Тиберия Эмилия Мамерцина против городов Тибур, Пренесте, Велитры и Педум.
 Триумф диктатора Квинта Публилия Филона над латинами и его законы (leges Publiliae) из 3 статей, по одной из которых один из цензоров должен быть плебеем.
 339/8 — Афинский архонт-эпоним Лисимахид.
 339—314 — Глава Академии Ксенократ (396—314).
 339 — Аристотель возвращается в Стагиру.

338 год до н. э. 
 338 (Т.Ливий. История… М.,1989-93, т.1, с.377-379) — Консулы Луций Фурий Камилл (патриций) и Гай Мений (плебей).
 338 — Победа Камилла у Педа над тибуртинцами. Взятие Педа, захват всего Лация. Триумф обоих консулов.
 338 — Победа Рима над латинами. Латинская лига распущена. Договоры возобновлены между Римом и каждым городом отдельно. У всех городов отняты части их земель, повсюду поселены римские граждане. Ланувий, Ариция, Номент, Педум сделались римскими подвластными общинами. Велитры строго наказаны: из города изгнан сенат, произведены суровые конфискации.
 Битва при Трифануме — Тит Манлий Торкват побеждён латинами.
 Распад Латинской лиги.
 Триумф Фурия Камилла над городами Тибур и Педум. Триумф Гая Мения над Анцием, Лавинием и Велитрами.
 Получение римского гражданства городами Ланувий, Ариция, Номент, Педум и Рускулум. Фунды, Формии, Кумы, Капуя и Свессула получают civitas sine suffragio.
 338 — Архидам отправился в Италию на помощь тарентийцам и погиб в войне с луканцами.
 338/7 — Афинский архонт-эпоним Хэронд.

337 год до н. э. 
 337 (Т.Ливий. История… М.,1989-93, т.1, с.379-380) — Консулы Гай Сульпиций Лонг (патриций) и Публий Элий Пет (плебей). Диктатор (№ 39) Гай Клавдий Красс Инрегилленсис, начальник конницы Гай Клавдий Гортатор. Избраны при неблагоприятных предзнаменованиях, сложили полномочия.
 337 — Первое избрание плебея претором (на 336 г.).
 337/6 — Афинский архонт-эпоним Фриних.
 337 — Афинский оратор Ктесифон предложил наградить Демосфена золотой короной. Против этого выступил Эсхин.
 Филипп II Македонский созывает в Коринфе Панэллинский конгресс, который провозглашает объединение Греции в Панэллинский союз и объявляет войну Персии. Филипп II провозглашается стратегом-автократором (главнокомандующим) союза.
 337 — Александр, сын Филиппа, едет в Афины для заключения мира. Встреча Александра с Диогеном. Конгресс греческих городов (кроме Спарты) в Коринфе, закрепивший власть Македонии. Ликвидация Делосского союза.
 337 — Развод Филиппа с Олимпиадой. Свадьба с Клеопатрой, племянницей Аттала. Ссора Филиппа и Александра. Александр уехал к иллирийцам, а Олимпиаду увёз в Эпир. Коринфянин Демарат помирил Филиппа с Александром и уговорил того вернуться.
 Женитьба Филиппа II на Клеопатре и его развод с Олимпиадой. Александр Македонский бежит к иллирийцам, но затем мирится с отцом.

336 год до н. э. 
 (Т. Ливий. История… М., 1989—1993, т. 1, с. 380) — Консулы Луций Папирий Красс (патриций) и Цезон Дуиллий (плебей). Претор Квинт Публилий Филон.
 В Кампании постепенно введено римское общинное управление.
 Афинский архонт-эпоним Пифодел.
 Подготовка македонян к походу против Персии. В Азию направлены войска во главе с Атталом и Парменионом.
 Март — Филипп начинает подготовку к войне с Персией, отправив в Малую Азию своих полководцев Аминту, Аттала и Пармениона с войсками. Филипп решил женить своего сына Арридея на дочери сатрапа Карии Пиксодара. Александр сам захотел жениться на ней. Тогда Филипп поссорился с ним и выслал Неарха и Птолемея из Македонии.
 Лето — Свадьба дочери Филиппа Клеопатры и царя Эпира Александра в Эгах. На свадьбе Филипп убит Павсанием.
 Убийство Филиппа II Македонского. Царём Македонии становится Александр III Великий, сын Филиппа II и Олимпиады.
 Александр расправился с убийцами отца. Олимпиада расправилась с Клеопатрой. Александр приказал убить своего сводного брата Карана и полководца Аттала. Волнения в Греции : Афинах, Этолии, Фивах, Аргосе, Элиде. Александр помирился с фессалийцами, фокейцами, амбракиотами и двинул войско в Беотию. Эллины назначили его полномочным военачальником Эллады.
 Артаксеркс IV Арсес убит вместе со всем своим семейством при участии Багоя. Царём Персии становится Дарий III Кодоман, правнук Дария II.
 Дарий приказал казнить Багоя.

335 год до н. э. 
 в Риме консульство Марка Атилия Регула Калена (плебей) и Марка Валерия Корва (4-й раз) (патриций), диктатор (№ 40) для выборов Луций Эмилий Мамерцин Приверна, начальник конницы Квинт Публилий Филон
 победа Марка Валерия Корва над авзонами, взятие Калов, триумф Марка Валерия Корва (3-й раз)
 очередной олигархический переворот в Сиракузах (неточно)
 архонт-эпоним Эвэнет в Афинах
 в Афинах основана философская школа Аристотеля (ликей)
 в Афинах в честь победителя драматических состязаний в театре Диониса возведён монумент Лисикратос, известный как Фонарь Диогена
 в Греции началось антимакедонское восстание, возглавленное фиванцами; македонский царь Александр III вторгся в Среднюю Грецию, взял и разрушил Фивы
 весна — поход Александра во Фракию, победа над фракийцами и трибалами; переправа через Дунай, мир с трибалами и гетами; подавление восстания в Иллирии во главе с царём тавлантиев Главкием и Клитом, сыном Бардилея; убийство Аминты и Тимолая; зима — Александр улаживает дела в Македонии и оставляет управление в Македонии и Элладе Антипатру
 греческая колония Феодосия потеряла свою независимость, войдя в состав Боспорского царства
 царём Эфиопии становится Настасен

334 год до н. э. 
 334 (Т.Ливий. История… М.,1989-93, т.1, с.381) — Консулы Спурий Постумий Альбин (патриций) и Тит Ветурий Кальвин (плебей). Триумвиры для выведения поселения в Калы Цезон Дуиллий, Тит Квинкций и Марк Фабий. Диктатор (№ 41) Публий Корнелий Руфин, начальник конницы Марк Антоний. Диктатор из благочестивых опасений слагает должность.
 334 — Мирный договор римлян с галлами.
 334/3 — Афинский архонт-эпоним Ктесикл.
 334, весна — Греко-македонская армия переправилась через Геллеспонт. Войско в Сесте и Абидосе. В Трое Александр приносит жертву Афине. Май — Победа над персами во главе с Ресаком и Скифридатом при Гранике. Александр без боя занимает Сарды, Эфес. В Лидии он оставляет Антигона. Взятие Милета и Галикарнаса. В Карии он вернул власть княжне местной династии Аде. Зима — Покорение Ликии и Памфилии. Взятие Килены.
 Александр Македонский переправляется через Геллеспонт (Дарданеллы) для завоевания Персии.
 Битва при Гранике: Александр Македонский наносит поражение персидской армии на востоке Малой Азии, берёт персидский город Сардис и освобождает ионический город Милет.
 Александр Македонский основывает Александрию (дата не точная).
 начало похода А.Македонского на Восток 334 год до н. э. — 325 год до н. э.
 Южнокитайское царство Юэ разорено царствами Чу и Ци.
 Основано царство Миньюэ (334—110 гг до н. э.).

333 год до н. э. 
 333 (Т.Ливий. История… М.,1989-93, т.1, с.381) — «Год диктатора» по фастам. Диктатор (№ 42) Публий Корнелий Руфин.
 333/2 — Афинский архонт-эпоним Никократ.
 333 — Весна — Александр в Гордии, столице Фригии. Послы пафлагонцев подчиняются Александру. Подчинение Каппадокии. Войско Александра идёт к Киликийским воротам. Занятие Тарса. Болезнь и выздоровление Александра. Поход Александра в Северную Сирию. Осень — Битва при Иссе. Разгром армии персов. Захват огромного обоза. Пленение семьи Дария. Занятие Марафа и Арада в Финикии. Парменион занимает Дамаск. Конец года — Александр занимает Келесирию, Библ, Сидон. Зима — Персы предприняли ряд контратак на суше в Малой Азии, но разбиты Антигоном, наместником Большой Фригии. Декабрь — Начало осады Тира.
 Александр Македонский одержал победу над Дарием III Кодоманом в битве при Иссе.

332 год до н. э. 
 332 (Т.Ливий. История… М.,1989-93, т.1, с.381-382) — Междуцарствие. Пятый интеррекс — Марк Валерий Корв. Консулы Гней Домиций Кальвин (плебей) и Авл Корнелий Косс Арвина (2-й раз) (патриций). Претор Луций Папирий. Цензоры Квинт Публилий Филон (плебей) и Спурий Постумий (патриций). Диктатор (№ 43) Марк Папирий Красс, начальник конницы Публий Валерий Публикола.
 332 — Добавлены две трибы: Мецийская и Скаптийская (стало 29).
 332/1 — Афинский архонт-эпоним Никет.
 332 — Царь Спарты Агис плавал на Сиорн, где встретился с полководцем Дария Автофрадом и получил от него 30 талантов серебра и 10 триер. Агис собрал 8000 греческих наёмников.
 332 — Кипрские цари подчиняются Александру. Флот Сидона и Кипра подходит к Тиру. Июль — Взятие Тира и разрушение города. Александр отвергает несколько предложений Дария о мире. 2-месячная осада, взятие и разрушение Газы. Ноябрь — Александр занимает Пелусий. Сатрап Египта Мазак капитулирует и сдаёт Александру Мемфис и казну. Македонское войско в Египте. Зима — Александр в Гелиополе и Мемфисе. Основание Александрии.
 Войска Александра Македонского вступили в Древний Египет, а сам он принял титул фараона. Начало эллинистического периода истории Древнего Египта.
 Основана Александрия Египетская.

331 год до н. э. 
 331 (Т.Ливий. История… М.,1989-93, т.1, с.382-383) — Консулы Гай Валерий Потит (патриций) и Марк Клавдий Марцелл (плебей). (Т.Ливий: в летописях вместо Валерия Флакк и Потит). Курульный эдил Квинт Фабий Максим. Диктатор (№ 44) для вбития гвоздя Гней Квинкций Капитолин (по Т.Ливию Гай Квинктилий), начальник конницы Луций Валерий.
 331 — Процесс над матронами-отравительницами. (Рим)
 331 — Царь Эпира Александр направился в Италию по приглашению жителей Тарента, просивших помощи против бруттиев. Воевал с апулийцами, затем заключил союз с их царём. Потом затеял войну с бруттиями и луканами. В Лукании Александр захватил тарентинское поселение Гераклею, луканскую Потенцию, Сипонт апулийцев, Кенсенцию бруттиев, другие города мессапийцев и луканцев. Армия Александра заняла три отстоящих друг от друга холма. Все поля были залиты водой, и луканцы разбили отряды поодиночке. Александр убил вождя луканцев, но был убит.
 331—313 — Царь Эпира Эакид.
 331/0 — Афинский архонт-эпоним Аристофан.
 331 — Восстание во Фракии. Антипатр двинулся во Фракию. Царь Спарты Агис привлекает в борьбу против Македонии другие государства Пелопоннеса и Эллады. Антипатр кое-как заканчивает войну во Фракии и идёт в Пелопоннес. Победа Антипатра над союзниками при Мегалополе. Гибель Агиса.
 331—305 — Царь Спарты из рода Эврипонтидов Эвдамид I.
 331 — Зима — Александр в храме Аммона. Все острова и Кирена признают власть Александра. Персидский военачальник Фарнабаз схвачен на Хиосе с остатками своего флота. Весна — Македоняне выходят из Египта по пути через Иудею и Финикию. Наместником Сирии назначен македонец Асклепиодор. Июль — Сатрап Мазей отступает, и Александр переправляется через Евфрат. Переправа через Тигр.
 331 — 1.10 — Решающая победа войска Александра (40000 пехоты и 7000 кавалерии) над армией Дария (250000) при Гавгамелах. Дарий бежит в Мидию, а затем в местности к югу от Каспийского моря. Александр занимает Арбелы, где захватывает казну Дария. Осень — Александр занимает Вавилон, который ему сдал сатрап Мазей. Мазей остаётся сатрапом Вавилона. Занятие Суз. Подчинение горных уксиев. Горные проходы между Сузианой и Персеидой занимает сатрап Персеиды Ариобарзан. Александр заходит ему в тыл и разбивает.
 Зопирион, наместник Александра Македонского во Фракии, вторгся в западные владения скифов, осадил Ольвию, но скифы уничтожили его войско.

330 год до н. э. 
 330 (Т.Ливий. История… М.,1989-93, т.1, с.383-384) — Консулы Луций Папирий Красс (2-й раз) (патриций) и Луций Плавтий Веннон (плебей).
 330 — Война с привернатами.
 330/29 — Афинский архонт-эпоним Аристофон.
 330 — Эсхин, «Против Ктесифонта».
 330 — Эсхин обвиняет Ктесифона. Речь Демосфена в защиту Ктесифона. На Эсхина (389—314) наложен огромный штраф, он уехал на Родос.
 330 — Начало года — Хранитель царской казны Тиридат сдаёт Александру Персеполь. Захват огромной добычи. Сожжение дворца персидских царей в Персеполе. 4 месяца Александр провёл в Персеполе. Весна — Поход в Мидию, занятие Экбатан. Александр отпускает на родину многих греческих союзников и фессалийцев.
 330 — Лето — Восточные сатрапы убивают Дария. Сатрап Бактрии Бесс провозглашает себя Артаксерксом IV. Александр переходит через горы Эльбурс и занимает Задракарты в Гиркании. Разгром мардов. Греческие наёмники Дария капитулируют. Поход Александра в Парфию и Арейю. Сатрап Арейи Сатибарзан подчиняется Александру. Когда македонцы направляются в Бактрию, он вновь восстаёт. Александр возвращается и подавляет восстание. Резня в Ариане. Основание Александрии Арианской (Герат). Александр в Дрангиане, в Фарахе. Заговор Филоты, сына Пармениона. Казнь Филоты и Пармениона.
 330—322 — Царь Каппадокии Ариарат I.

Важнейшие события 
 Александр Македонский завоёвывает Персидское царство.
 Грек Пифей из Массилии совершает морское путешествие в Северное море, открывает северное сияние, полярный лёд и полярную ночь, однако ему не верят и подвергают насмешкам.

См. также

Примечания